L'estació de Maspalomas és una estació d'antena de ràdio ESTRACK per a les comunicacions amb naus espacials situat a la zona sud de l'illa de Gran Canària, en el campus de l'INTA. El lloc conté una antena de 15 metres amb la recepció en bandes S i X i la transmissió en banda S. És operat per INSA.

Enllaços externs 
 Lloc web de l'ESA a ESTRACK, incloent enllaços a totes les estacions
 ESA/ESTRACK Pàgina de l'Estació de Maspalomas

Instal·lacions de l'Agència Espacial Europea
Gran Canària